Florentia kan syfta på:

 Florentia – latinskt namn på en italiensk stad, se Florens
 Florentia, Jura – en kommun i departementet Jura i östra Frankrike
 ACF Fiorentina – ett italienskt fotbollslag
 Florentia (namn) – ett kvinnonamn